Ким Хон Джун (; род. 7 ноября 1998 года), более известный как ХонДжун — южнокорейский . Является капитаном и рэпером группы ATEEZ.

Ранняя жизнь и образование 
Ким ХонДжун родился 7 ноября 1998 года. Еще во время учебы в школе он одновременно посещал курсы в продюсерском центре. Там он научился сочинять песни, в частности, писать музыку.
Родители и старший брат поддерживают исполнителя. В свободное время Хонджун всегда навещает родных. С детства он очень любит миньонов, отчего получил прозвище Миньхон. За все время у него собралась приличная коллекция, в которой есть даже тапочки в форме этих анимационных героев.

Карьера 

Еще во время учебы в школе он одновременно посещал курсы в продюсерском центре. Там он научился сочинять песни, в частности, писать музыку. Он лично написал для группы около 40 песен. Дебютный альбом группы готовился с его личным участием, как композитора, аранжировщика.

2018: Пре-дебют, реалити-шоу и дебют с Treasure EP.1: All to Zero 
Перед своим дебютом KQ Entertainment выпустил серию видео на YouTube, KQ Fellaz 미국 연수기 (KQ fellaz American Training), в которой всей группой отправились в Лос-Анджелес (Калифорния), чтобы тренироваться. Для финала серии KQ Fellaz выпустили песню «From» 3 июля 2018 года.
2 октября 2018 года, через свой официальный SNS, ATEEZ выпустили фото-тизеры, объявляющие дату своего дебюта. Кроме того, они предоставили дату и место их дебютного шоукейса: 24 октября 2018 в Yes24 Livehall. После этого объявления они последовательно загружали фото-тизеры с 8 по 23 октября.
24 октября 2018 года ATEEZ выпустили свой дебютный альбом Treasure EP.1: All to Zero. Наряду с альбомом были выпущены музыкальные клипы для треков «Pirate King» и «Treasure». Альбом достиг 7-го места в чарте Gaon Albums. Группа провела свой дебютный шоукейс в тот же день с аудиторией около 400 человек. Их первое музыкальное шоу состоялось 25 октября на M Countdown.

2019: Treasure EP.2: Zero to One, Treasure EP.3: One to All, и The Expedition Tour 
2 января 2019 года ATEEZ выпустили фото через свой официальный SNS с кодом Морзе в качестве подписи. 3 января они подтвердили своё возвращение с альбомом Treasure EP.2: Zero to One с последующим тизером. 15 января они выпустили свой альбом и видеоклипы к заглавным песням: «Say My Name» и «Hala Hala».
24 января, спустя всего лишь 3 месяца после дебюта, они объявили о своём первом туре под названием The Expedition Tour. 8 июля вышел клип на песню «Aurora». Песня была написана лидером группы Хонджуном во время тура и посвящена фанатам. 18 сентября ATEEZ объявили о своем возвращении с финальным альбомом из серии Treasure EP.Fin: All To Action.

2020: Treasure Epilogue 
6 января Ateez выпустили свой четвертый мини-альбом, Treasure Epilogue: Action to Answer, заключительную часть серии «Treasure». 12 февраля состоялся релиз японского мини-альбома Treasure Ep. Map to Answer.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Фильмография

Реалити-шоу

Фильмография

Реалити-шоу

Концерты и туры 
 The Expedition Tour in USA (15—24 марта 2019)
 Expedition Tour in Europe (3—21 апреля 2019)
 The Expedition Tour in Australia (9—11 августа 2019)

Награды и номинации

Golden Disk Awards

Mnet Asian Music Awards

MTV EMA Awards

MGMA M2 X Genie Music Awards

Soribada Best K-Music Awards

Примечания